Russische Welt ( – Russki Mir) bezeichnet:

 Russki Mir, eine hypothetische internationale transkontinentale Gemeinschaft, die durch die Verbundenheit mit Russland und die Loyalität zur russischen Kultur vereint ist
 Stiftung Russki Mir, eine 2007 gegründete russische Stiftung zur „Verbreitung der russischen Kultur“